

Вайомінг — штат у США.

 Вайомінг (округ) — назва трьох округів
 Вайомінг — місто, штат Делавер
 Вайомінг — місто, штат Іллінойс
 Вайомінг — місто, штат Айова
 Вайомінг — місто, штат Мічиган
 Вайомінг — місто, штат Міннесота
 Вайомінг — місто, штат Огайо
 Вайомінг — місто, штат Пенсільванія
 Вайомінг — місто в окрузі Айова, штат Вісконсин
 Вайомінг — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Вайомінг — селище, штат Нью-Йорк
 Вайомінг — переписна місцевість, штат Род-Айленд

Інше 
 Вайомінг (ураново-рудний район)
 Вайомінг (організована інкорпорована територія США)